Swoop (Australische band), Australische rock-, funk- en discogroep
 Swoop (Belgische band), Belgische partyband van Filip D'haeze
 Swoop (luchtvaartmaatschappij), Canadese ultralagekostenluchtvaartmaatschappij